Дэниел Робук (; род. 4 марта 1963) — американский актёр, продюсер, режиссёр и сценарист.

Биография 
Дэниэл Рэнделл Робук родился 4 марта 1963 года в Бетлехеме, Пенсильвания, США.

Избранная фильмография

Игрография 
 2011 — L.A. Noire

Ссылки